

Personnes 
 Edmond Jabès, écrivain et poète français, né en Égypte en 1912 et mort à Paris en 1991.
 Sophie Jabès écrivaine et productrice française, née à Milan en 1958.

Lieux 
 Jabès est un lieu évoqué dans la Bible ().